DHN ist eine Abkürzung für:
 Dothan Regional Airport (IATA-Code)
 Dashen-Hasslacher-Neveu-Methode von Roger Dashen, Brosl Hasslacher und André Neveu

DHN